Тигр — многозначное слово:

 Тигр () — хищное млекопитающее семейства кошачьих.
 Тигр  — одна из двух основных рек Месопотамии и Ближнего Востока, наряду с Евфратом.
 Река Тигр — отменённое созвездие северного полушария неба.

В технике 
 «Тигр», «Тигр Порше» и «Тигр II» — тяжёлые немецкие танки времён Второй мировой войны.
 «Тигр» — российский военный бронеавтомобиль повышенной проходимости.
 «Тигр» — охотничий карабин, конструктивно аналогичный снайперской винтовке Драгунова, производимый на «Ижмаше».
 20382 «Тигр» — экспортный проект корвета на базе кораблей проекта 20380.
 К-154 «Тигр» — российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б», заводской номер 833.

Вооружённые формирования 
 «Тигры» (第19師団) — 19-я пехотная дивизия Императорской армии Японии, 1915—1945.
 «Летающие тигры» — добровольческое военно-воздушное подразделение American Volunteer Group, воевавшее на стороне Китайской республики в 1941—1942 годах.
 «Тигровая дивизия» — 373-я (хорватская) пехотная дивизия вермахта, 1943—1945.
 Отряд «Тигр» — Tiger Force, спецподразделение армии США, существовавшее во время войны во Вьетнаме, 1965—1969.
 «Тигры» — 3-я дивизия армии Сингапура, созданная в 1970—1976 годах.
 «Тигр» — 47-й полк специального назначения, спецподразделение внутренних войск МВД Украины, 2004—2014.
 «Силы тигра» (قوات النمر) — дивизия специального назначения САА, сформированная во время гражданской войны в Сирии в 2013 году.

В литературе 
 Тигра — персонаж книги А. А. Милна о Винни-Пухе «Дом на Пуховой Опушке» и её экранизаций.
 «Тигр! Тигр!» — фантастический роман Альфреда Бестера (1956).
 «Витязь в тигровой шкуре» — произведение Шота Руставели.

В кинематографе 
 «Тигр» — фильм режиссёра Дино Ризи (Италия, 1967).
 «Тигр» — фильм режиссёра Цзянь Луна (Тайвань, 1972).
 «Тигр» — боевик режиссёра Джона Ло Ма (Гонконг, 1973).
 «» — фильм режиссёра Милана Елича (Югославия, 1978).
 «Тигр» — боевик режиссёра Т. Л. В. Прасада (Индия, 1979).
 «Тигр» («Великий Тигр») — южнокорейский фильм режиссёра Пак Хун Джона (Южная Корея, 2015).
 «Тигр» — мультфильм режиссёра Гильерме Маркондеса (Бразилия, 2006).
 «Тигр, тигр, тигр» — фильм режиссёра Фу Цинхуа (Тайвань, 1973).
 «» — фильм режиссёра Даниса Тановича (Индия, 2014).
 «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» — фильм режиссёра Энга Ли (Китай, 2000).
 «Тигровая роза» — фильм 1929 года.

В биологии 
 Тигровая акула.
 Тигровая амбистома.
 Тигровая выпь.
 Тигровая генетта.
 Тигровый питон.
 Тигровая рыба.
 Тигровая ципрея.
 Тигровый уж.
 Алоэ тигровое.
 Ирис тигровый.
 Пилолистник тигровый.
 Рядовка тигровая.
 Стангопея тигровая.

Прочее 
 Тигр — фигура тю сёги.
 Экономические тигры — образное наименование экономик стран, демонстрирующих очень высокие темпы экономического роста.
 ТИГР (Товарищество инициативных граждан России) — общественная организация, возникшая в Приморском крае в 2008 году.
 Тигр — знак китайского зодиака.
 Тигры освобождения Тамил-Илама — террористическая организация.
 Тигровая — река в Приморском крае.
 Тигровая балка — заповедник в Таджикистане.
 Тигровый глаз — декоративный камень.
 Тигровый хлеб — сорт хлеба.

См. также 
  (значения)
 Тигран